

Théâtre 
 Once in a Lifetime : pièce de théâtre écrite par Moss Hart et George S. Kaufman (1930)

Cinéma 
 Once in a Lifetime : documentaire réalisé par Dick Barrymore (1970)
 Once in a Lifetime : documentaire sur l'histoire du Cosmos de New York (2006)

Télévision 
 Once in a Lifetime : téléfilm britannique diffusé en 1937.
 Once in a Lifetime : téléfilm américain réalisé par David Platt et diffusé en 2016.

Musique

Albums
 Once in a Lifetime : album studio de Runrig (1988)
 Once in a Lifetime: The Best of Talking Heads : compilation de Talking Heads (1992)
 Once in a Lifetime : album studio de David Meece (1993)
 Once in a Lifetime : compilation de Talking Heads (2003)
 Once in a Lifetime : bande originale du documentaire éponyme (2006)
 Once in a Lifetime : compilation de Sodagreen (2010)

Chansons
 Once in a Lifetime : chanson de la comédie musicale Stop the World – I Want to Get Off (1961)
 Once in a Lifetime : chanson de Talking Heads extraite de l'album Remain in Light (1981)
 Once in a Lifetime : chanson de Chicago extraite de l'album Chicago 17 (1984)
 Once in a Lifetime : chanson de Bananarama extraite de l'album Wow! (1987)
 Once in a Lifetime : chanson de Kansas extraite de l'album In the Spirit of Things (1988)
 Once in a Lifetime : chanson de Gregorian extraite de l'album Sadisfaction (1991)
 Once in a Lifetime : chanson de Michael Bolton extraite de la bande originale d'Only You (1994)
 Once in a Lifetime : chanson de Oleta Adams extraite de l'album Moving On (1995)
 Once in a Lifetime : chanson de Wolfsheim extraite de l'album Spectators (1999)
 Once in a Lifetime : chanson de Craig David extraite de l'album de Born to Do It (2000)
 Once in a Lifetime : chanson de Dragonforce extraite de l'album de Sonic Firestorm (2004)
 Once in a Lifetime : chanson de Full Intention (single) (2004)
 Once in a Lifetime : chanson de Keith Urban extraite de l'album Love, Pain & the Whole Crazy Thing (2006)
 Once in a Lifetime : chanson de 12 Stones extraite de l'album Anthem for the Underdog (2007)
 Once in a Lifetime : chanson de Beyoncé extraite de la bande originale de Cadillac Records (2008)
 Once in a Lifetime : chanson de Monica extraite de l'album Still Standing (2010)